G3 kan syfta på:

 G3-ekring – en lösning på bakhjulets offset-problem hos moderna kedjeväxlade cyklar
 G3 (samverkan) – en grupp av länderna Colombia, Mexiko, Venezuela
 G3 Live: Rockin' in the Free World – en konsertserie, med Steve Vai och Joe Satriani
 G3 Torrent –  en öppen källkods-baserad bittorrent-klient
 Heckler & Koch G3 – en automatkarbin som Automatkarbin 4 är baserad på
 PowerPC G3 – en familj från olika tillverkare av den tredje generationen PowerPC-processorer, se PowerPC 750
 Powershot G3 X – en digitalkamera i produktfamilj Canon Powershot